Durbach est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 François Durbach (1763-1827), homme politique français.
 Rodney Durbach (1972-), joueur de squash sud-africain.

Toponyme 

 Durbach, commune allemande de l'arrondissement de l'Ortenau, dans le district de Fribourg-en-Brisgau et le land de Bade-Wurtemberg.

Patronyme germanique
Toponymie allemande